

Селище міського типу
 Розівка — Запорізька область, Пологівський район (до 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Розівського району)

Села:
 Розівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Розівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Розівка — Донецька область, Кальміуський район
 Розівка — Донецька область, Горлівський район
 Розівка — Житомирська область, Коростенський район
 Розівка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Розівка — Запорізька область, Бердянський район
 Розівка — Запорізька область, Василівський район
 Розівка — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Розівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Розівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Розівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Розівка — Одеська область, Подільський район
 Розівка — Херсонська область, Бериславський район 
 Розівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Розівка — колишня назва села Олександропіль, Донецька область, Покровський район
 Розівка — колишня назва села Андріївка, Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська сільська громада

Залізниця:
 Розівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці